Die 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee 1974/75 war die 25. Saison der 1. Fußball-Amateurliga Württemberg und die 15. Spielzeit, in der in Württemberg in den beiden Staffeln Nordwürttemberg und Schwarzwald-Bodensee gespielt wurde. Es war die 1. Spielzeit der Schwarzwald-Bodensee-Liga, in der keine Vereine aus Südbaden mitwirkten. Die Meisterschaft der Schwarzwald-Bodensee-Liga gewann der SSV Reutlingen 05, der sich in der anschließenden Aufstiegsrunde für die 2. Bundesliga qualifizierte und diese auch als Sieger beendete und aufstieg.

Die TuS Metzingen stieg in die 2. Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee 1974/75

Fußballsaison 1974/75
1974